Aija puede hacer referencia a lo siguiente:
Aija, ciudad del Perú y capital del distrito y de la provincia homónimos, ubicada en el departamento de Áncash
Distrito de Aija, distrito de la provincia de Aija
Provincia de Aija, provincia de Perú